Municipio de Millcreek puede hacer referencia a cualquiera de las siguientes localidades de Estados Unidos:

Municipio de Millcreek, en el Estado de Indiana.
Municipio de Millcreek, en el Estado de Ohio.
Municipio de Millcreek, en el condado de Clarion, Pensilvania.
Municipio de Millcreek, en el condado de Erie, Pensilvania.
Municipio de Millcreek, en el condado de Lebanon, Pensilvania.
Municipio de Millcreek, en el Estado de Utah.